Dorliak ist der Familienname folgender Personen:

 Nina Lwowna Dorliak (1908–1998), russische Sängerin (Sopran)
 Xenia Nikolajewna Dorliak (1881–1945), russische Opernsängerin (Sopran)